Sofie Adelaida Bavorská (Sofie Adelaida Ludovika Marie; 22. února 1875, Possenhofen – 4. září 1957, Kreuth) byla bavorskou princeznou a sňatkem hraběnkou z Toerring-Jettenbachu.

Život

Původ a rodina 
Sofie Adelaida se narodila jako prvorozené dítě vévody Karla Teodora Bavorského, hlavy vedlejší větve bavorské královské rodiny a oftamologa s uznávanou pověstí, a jeho druhé manželky infantky Marie Josefy, třetí dcery sesazeného portugalského krále Michala I. Její tetou byla císařovna Alžběta Bavorská (Sissi). Její sestrou také byla belgická královna Alžběta Gabriela, manželka krále Alberta I., a Marie Gabriela, manželka posledního bavorského korunního prince Ruprechta, který se stal později hlavou rodu Wittelsbachů. Pojmenována Sofie byla po první otcově manželce, princezně Žofii Saské, matce nevlastní sestry Amélie.

Manželství a potomci 
26. července 1898 se Sofie Adelaida v bavorském hlavním městě Mnichově provdala za hraběte Hanse Veita (7. dubna 1862 – 29. října 1929), hlavu mediatizovaného rodu Toerring-Jettenbach. Měli spolu tři děti, devět vnoučat, třináct pravnoučat a osmnáct prapravnoučat. Jejich třemi dětmi byli:

 Karel Teodor z Toerring-Jettenbachu (22. září 1900 – 14. května 1967); oženil se s princeznou Alžbětou Řeckou a Dánskou.
 Marie Josefa Antonie z Toerring-Jettenbachu (16. června 1902 – 18. června 1988); provdala se za Antona Woernera.
 Hans Heribert z Toerring-Jettenbachu (25. prosince 1903 – 16. března 1977); oženil se s krasobruslařkou Viktorií Lindpaintnarovou.

Sofiin manžel zemřel v říjnu 1929 a Sofie ho přežila o necelých dvacet osm let, zemřela 4. září 1957 v německém městě Kreuth.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 22. února
Narození v roce 1875
Narození v Bavorsku
Úmrtí 4. září
Úmrtí v roce 1957
Wittelsbachové
Bavorské princezny
Ženy